101 Tower — бізнес-центр у Києві, Україна
 110 Tower — офісний будинок у Форт-Лодердейл, штат Флорида, США
 Taipei 101 Tower — хмарочос у Тайвані